Гоньбинка — исторический район в Барнауле. Находится в Железнодорожном районе города. Ограничен улицами Петрова, Путейской, Пивоварской, Рыбзаводским проездом, улицами Минской, Советской Армии и Матросова.

История 
Название местности происходит от слова гнать, поскольку именно здесь жители Барнаула до середины XX века выгоняли скот на пастбища.

В послевоенные годы территория была выделена под индивидуальную малоэтажную застройку. Предприятия возводили для своих работников двухэтажные «поточные здания». Данная застройка сейчас является определяющей для микрорайона.

Инфраструктура 
В микрорайоне расположены трамвайное депо № 1 (просп. Коммунаров, д. 128), Гоньбинские бани (ул. Матросова, 216), детско-юношеская спортивная школа № 6 (ул. Советской Армии, д. 73). До 2006 года на проспекте Коммунаров располагался кинотеатр «Заря», неработающий с 1990-х годов. Позже на его месте возведен 6-этажный жилой дом (просп. Коммунаров, д. 120а).

В начале 1990-х годов построена церковь Евангельских христиан-баптистов (просп. Коммунаров, д. 173)

По адресу ул. Советской Армии, д. 66 расположен Сибирский НИИ сыроделия.

См. также 
 Пивоварка
 Осипенко (Барнаул)

Примечания

Ссылки 
Где находится Гоньбинка в Барнауле 

Микрорайоны Барнаула